La División de Honor 1974-1975 è stata la 6ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. La competizione è iniziata il 5 ottobre 1974 e si è conclusa il 29 aprile 1975. Il torneo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
A prendere il testimone del  e del  retrocesse dopo la stagione regolare in Primera Division vi furono, vincendo il campionato cadetto, il  e il .

Formula 
La División de Honor 1974-1975 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati 2 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la squadra prima classificata venne proclamata campione di Spagna mentre la tredicesima e la quattordicesima retrocedettero direttamente in Primera Division, il secondo livello del campionato. L'undicesima e la dodicesima classificata disputarono un play-out con la terza e la quarta squadra classificata della Primera Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Generalissimo 1975.
      Campione di Spagna e ammessa alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
      Eventuali squadre ammesse alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
  Partecipa ai play-out.
      Retrocesse in Primera Division 1975-1976.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Statistiche del torneo

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Record squadre 
 Maggior numero di vittorie: Voltregà (23)
 Minor numero di vittorie: Vendrell (4)
 Maggior numero di pareggi: Arenys de Munt e Vendrell (6)
 Minor numero di pareggi: Sabadell e Voltregà (1)
 Maggior numero di sconfitte: Sabadell (20) 
 Minor numero di sconfitte: Voltregà (2)
 Miglior attacco: Voltregà (212 gol fatti)
 Peggior attacco: Sabadell (83 gol fatti)
 Miglior difesa: Cerdanyola (92 gol subiti)
 Peggior difesa: Sabadell (153 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Voltregà (+106)
 Peggior differenza reti: Sabadell (-70)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1974
Tornei per club di hockey su pista nel 1975